Ódio
Ou ainda:
Rancor (filme)
Rancor (Star Wars)
Pedro Sousa

Veja também
Rancore

Desambiguação